Райки — фамилия и название ряда населённых пунктов.

Фамилия 
 Райки, Шандор (1921—2007) — венгерский редактор и селекционер растений.

Россия 
 Райки — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Райки — село в Комсомольском районе Ивановской области.
 Райки — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Райки — урочище в Родниковском районе Ивановской области.
 Райки — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Райки — усадьба в Щёлковском районе Московской области.
 Райки — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

Украина 
 Райки — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Райки — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Райки — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Райки — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Райки — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

См. также